Кубок Эстимуло () или Кубок Стимула — аргентинский футбольный турнир, два розыгрыша которого прошла в 20-х годах XX века. Турнир был организован среди участников высшего дивизиона чемпионата Аргентины. Команды играли групповые раунды соревнования, а сами группы были организованы по территориальным зонам. Победители зон играли полуфиналы и финалы. В 1920 году групп было две, но победитель второй группы — «Банфилд» отказался играть финальную встречу.

Розыгрыши

Турнир 1920

Зона Север

Зона Юг

Финал 
«Банфилд» отказался играть финальный матч. Победителем признан «Уракан».

Турнир 1926

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Полуфиналы 
«Чакарита Хуниорс» отказался играть полуфинальный матч. Победителем полуфинала признан «Бока Хуниорс».

6 января 1927

Финал 
30 января 1927

Титулы

Ссылки 
 Argentina - Copa Estímulo Asociación Argentina - 1920
 Argentina - Copa Estímulo Asociación Argentina - 1926

Футбольные соревнования в Аргентине
Не существующие ныне футбольные турниры в Аргентине